Thomas Barratt ist der Name folgender Personen:

* Thomas Barratt (Soldat) (1895–1917), britischer Soldat
 Thomas Ball Barratt (1862–1940), norwegischer Priester
 Thomas J. Barratt (Thomas James Barratt; 1841–1914), britischer Manager und Marketingtheoretiker 

Siehe auch:
 Tom Barrett